Kamrat kan syfta på:

 Kamrat (tilltalsord) – ett tilltalsord som är särskilt vanligt bland socialister
 Kamrat (webbplats) – en svensk internetcommunity startat år 2000